Frąca (Smętowo Graniczne) - district Starogardzki, woiwodschap Pommeren
 Frąca (Gmina Osiek) - district Starogardzki, woiwodschap Pommeren